Firestorm steht für:

 Firestorm (Comicreihe), eine Reihe US-amerikanischer Comics
 Firestorm (Film), einen US-amerikanischen Pornofilm aus dem Jahr 1984
 Firestorm (1997), US-amerikanischer Science-fiction-Film von John Shepphird
 Firestorm – Die letzte Schlacht, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von 1985
 Firestorm – Brennendes Inferno, US-amerikanischer Katastrophenfilm aus dem Jahr 1998
 den Originaltitel des Katastrophenfilms Feuersturm über Kalifornien aus dem Jahr 1993
 den Originaltitel des Katastrophenfilms Wildfires – Lauffeuer aus dem Jahr 2006
 den Originaltitel der Erweiterung zum Computerspiel Command & Conquer: Tiberian Sun
 Motorola Firestorm, einem digitalen Meldeempfänger

Siehe auch
 Feuersturm